

Сіньї — міський повіт у провінції Гуандун
 Сіньї — міський повіт у провінції Цзянсу

Сіньї — район міста Тайбей

Сіньї-Авене — громада в кантоні Во

Див. також 
 Сіньї-Сіньє
 Сін'ї